Moammar al-Qadhafi (1942-2011), voormalig leider van Libië (1969-2011)
Saif al-Islam al-Qadhafi (1972), een Libisch politicus en de tweede zoon van Moammar al-Qadhafi
Al-Saadi al-Qadhafi (1973), een Libisch voetballer en de derde zoon van Moammar al-Qadhafi
Hannibal Muammar al-Qadhafi (1975), de vierde zoon van Moammar al-Qadhafi
Al-Mu'tasim-Billah al-Qadhafi (1977-2011), een Libisch legerofficier en nationaal veiligheidsadviseur, de vijfde zoon van Moammar al-Qadhafi
Saif al-Arab al-Qadhafi (1982-2011), de zesde zoon van Moammar al-Qadhafi